Джо́зеф Макдо́нальд ():
 Макдональд, Джозеф (1906—1968) — американский кинооператор («Молодые львы» и др.).
 Макдональд, Джозеф Фаррелл (1875—1952) — американский актёр и режиссёр.
 Макдональд, Джозеф Аллен, известный как Кантри Джо Макдональд (род. 1942) — американский автор и исполнитель песен в стиле кантри.